Ground Control II: Operation Exodus () — тактическая стратегия в реальном времени, разработанная компанией Massive Entertainment и выпущенная в продажу компанией Vivendi Universal 18 июня 2004 года. Игра является продолжением популярной игры «Ground Control». Как и предшественница, «Ground Control II» имеет трёхмерную графику и вращающуюся камеру.

Игровой процесс 
В отличие от большинства стратегий реального времени, игра более сосредоточена на ведении боя и тактике, чем на строительстве базы и экономике. Несмотря на это, игра всё же имеет некоторые элементы RTS, включая единственный ресурс — очки приобретения, которые игрок получает, захватывая и удерживая определённые точки на карте, а также при уничтожении отрядов врага. Приток очков также зависит от размера армии игрока — чем больше армия, тем меньше очков получает игрок. Очки приобретения позволяют игроку улучшать транспорт, вызывать подкрепления на поле боя и использовать орудия поддержки, уникальные для каждой фракции. Главной целью игрока является уничтожение противника и захват всех ключевых точек на карте.

В игре происходит трёхсторонний конфликт, но игрок может выбирать только из двух фракций: Альянс Северной Звезды и Виронские Номады. Земная Империя является неиграбельной фракцией, присутствующей только в кампании. Все войска прибывают на поле боя посредством шаттлов (). Эти войска включают в себя пехоту, танки, бронетранспортёры, вертолёты, артиллерию, и стационарные пушки. В отличие от первой игры, войска нельзя модифицировать; взамен, у каждой боевой единицы есть второстепенная функция (например, мобильная крепость «Разрушитель» может раскрыть боковые бронепластины и выставить их вперёд, позволяя менее защищённым войскам прикрываться за ними). Также можно покупать улучшения к шаттлу, так как после доставки войск шаттл может быть краткое время использован в роли мощной воздушной боевой единицы, хотя он достаточно уязвим для противовоздушных ракет. Не стоит бояться уничтожения шаттла после выгрузки военных сил, для доставки очередного подкрепления будет использоваться новый. С другой стороны, уничтожение столь важного корабля может дать врагу перевес в плане ресурсов.

Сюжет

Предыстория 
Действие игры происходит приблизительно через 322 года после оригинальной игры и её дополнения — «Ground Control: Dark Conspiracy» ().

Битва за Криг-7б (2419—2420) 

На далёком захудалом планетоиде Криг-7б, две фракции — Корпорация Крэйвен и Орден Нового Рассвета, начали полномасштабную войну за контроль над планетой. Обе фракции старались захватить загадочные древние артефакты. Позже стало известно, что Криг-7б был узлом в галактической сети Ксенофактов. В конце концов, обе стороны объявили временное перемирие, но майор Сара Паркер из корпорации Крэйвен и дьякон Джарред Стоун из Ордена поняли, что дело нечисто. Оба командира объединили свои силы, чтобы победить сговорившихся директора Крэйвен Энрику Хэйс и кардинала Ордена Эгери, которые собирались освободить армию зондов, которые бы уничтожили всю галактику. Дьякон Стоун смог убить кардинала и уничтожить главный Ксенофакт. Но уничтоженный Ксенофакт затем несколько секунд излучал когерентный луч света в неизвестном направлении. Этот «сигнал» уничтожил командный корабль Ордена «Возмездие» и сильно повредил крейсер Крэйвена «Астрид». Через два месяца Сара Паркер уничтожила земную систему дальнего обнаружения. Её мотивы остались тайной, но результат был налицо — Земля стала уязвимой, что привело к Первой Звёздной Войне.

Войны за Независимость (2422—2429) 
Из-за больших налогов, а также военной и экономической самодостаточности, независимость стала логичным шагом для многих мегакорпораций, включая Корпорацию Крэйвен, Уэлби-Симмс и Орден Нового Рассвета. Корпорация Уэлби-Симмс первой объявила независимость от Земли, что стало началом Войны за Независимость. Восстание стало эпидемией, заразившей почти все человеческие колонии галактики. В конце концов, большинство колоний Внешней Сферы объявили себя независимыми. По окончании войны правительство Земли потеряло почти всю свою власть и контролировало лишь горстку оставшихся колоний.

Первая Звёздная Война (2431—2501) 
Относительно молодое государство, Империя Драконис, рассматривала галактическую революцию как шанс захватить мировое господство и решила напасть на ослабленное правительство Земли. То, что произошло в дальнейшем, возможно было самым огромным конфликтом в истории человечества. Хотя сначала это была война между Империей Драконис и Землёй, вскоре остальные фракции присоединились к бесконечной гонке за властью и влиянием. Прекращение войны стало попросту немыслимым. Некоторые колонии были уничтожены полностью, а другие были изолированы. В конце концов, Внешняя Сфера была полностью отрезана от остального человечества, когда были уничтожены тахионные ретрансляторы. Позже было установлено, что это сделала Империя Драконис, чтобы закрыть свои границы. По окончании 70-летней войны больше не было 50 колоний Внутренней Сферы и великих межзвёздных корпораций — появилась Земная Империя, контролировавшая всю Внутреннюю Сферу.

Век Тишины (2501—2699) 
После войны Земной Империи пришлось долгое время восстанавливать уничтоженное. Все их усилия были сосредоточены на Внутренней Сфере. Империю не заботила Внешняя Сфера, так как Барьер Генрича блокировал всю связь между двумя Сферами. Внешние миры обеднели; голод, депрессия и ненависть стали нормой жизни. Большая часть техники старых мегакорпораций пришла в негодность, так как знания о её воспроизводстве были утеряны. Но несмотря на все трудности, внешние колонии медленно начали восстанавливать утраченное. Через какое-то время колонии Внешней Сферы опять смогли наладить связь друг с другом (но связи с Землёй всё ещё не было), и вновь овладеть технологиями межзвёздных перелётов. Появилось два государства: Альянс Северной Звезды и Межгалактическая Торговая Гильдия. Почти все колонии Внешней Сферы объединились в единое демократическое государство благодаря усилиям Анариса Гудириана Вохерста, который и стал главой государства. АСЗ решили, что Утренняя Звезда Прайм будет столицей нового государства. Колонии вновь начали процветать, а мирная жизнь стала нормой.

Вторая Звёздная Война/Вторая Война за Независимость (2699) 
В это же время Земная Империя, наведя порядок во Внутренней Сфере, решила подчинить себе колонии Внешней Сферы. Огромный флот кораблей под командованием координатора Влааны Азлии систематически захватывал планету за планетой. Под её руководством имперцы жестоко уничтожали всё и всех. За её злодеяния на планете Ариэль Прайм — месте появления АСЗ, противники дали ей прозвище «Мясник Ариэля». По мере захвата планет, после безжалостных орбитальных бомбёжек и наземных кампаний, когда-то великолепные города стирались с лица земли. Космофлот АСЗ был отмобилизирован и под командованием адмирала Т. Паркера смог приостановить флот Империи. Позже, изобретение электромагнитных куполов позволило обезопасить города АСЗ от орбитальных ударов, хотя планетарные вторжения всё ещё оставались большой угрозой.

Фракции

Альянс Северной Звезды 
АСЗ является конгломератом демократических колоний бывшей Корпорации Крэйвен. Столица АСЗ — планета Утренняя Звезда Прайм. До войны, колонии жили в мире и процветании. Теперь гражданам АСЗ приходится драться чтобы защищать свой образ жизни от безжалостной Земной Империи.

Войска АСЗ используют обычное баллистическое оружие и традиционные колёсные и гусеничные наземные машины под названием «террадайны». Их технологии являются развитием технологий корпорации Крэйвен из оригинальной игры и так же эффективны, как и 300 лет назад. Боевые единицы АСЗ обычно лучше защищены, но медленнее, чем боевые единицы Виронов и землян. Из-за того что террадайны не могут летать (в отличие от ховердайнов и центруроидов), войска АСЗ не могут пересекать водные пространства без воздушного транспорта.

Виронские Кочевники 
Вироны — двуногие разумные организмы которые используют нанотехнологии вместе с органическими машинами. Первый контакт с ними состоялся в XXV веке, когда Сара Паркер случайно пересекла границу их территорий. К ним были посланы дипломатические экспедиции, но инопланетяне ответили нападением. Вироны — ксенофобы и не любят быть далеко от своих владений. Их общество разделено на кланы, а их культура построена на строгом кодексе чести. Титулы обычно следуют за именем, а не наоборот, как у людей; например, в имени «Г’халл Ви’Кат», «Г’халл» — имя, а «Ви’Кат» означает «вождь клана», таким же образом Вироны называют Анджелуса «Анджелус-Капитан».

Во время Века Тишины, Земная Империя снова наткнулась на владения Виронов. На этот раз людьми был послан флот, который уничтожил атмосферу их родной планеты. Так как Вироны дышат зетаном — очень редким газом, который в больших объёмах существовал только на их планете, Империя сделала их своими рабами, обещая поставлять газ тем Виронам, кто делает что приказано.

Все боевые единицы Виронов — живые организмы и могут медленно регенерировать. Машины Виронов называются «центруроидами» и чем-то похожи на ховердайнов. Их уникальная способность слияния позволяет двум базовым единицам сложиться в одну более продвинутую. Этот процесс полностью обратим. Данная способность делает войска Виронов очень гибкими, хотя единицы в процессе слияния/резделения практически беззащитны.

Земная Империя Терра 
Бывшая Империя Драконис, Земная Империя использует бывшие технологии старых мегакорпораций. Её цель — объединение всего человечества в одно государство. При этом моральная сторона применяемых методов не имеет никакого значения. Маркус Августус, император Земли, приказал безжалостной Координатору Влаане Азлее привести колонии АСЗ под его контроль.

Военные технологии Земли намного превосходят технологии других фракций. Они используют ховеркрафты под названием «ховердайны», которые быстрее и более манёвренны, чем террадайны АСЗ. Также, они имеют шагающие мехи, вооружённые автоматическими пушками или ракетами. Имперские боевые единицы вооружены энергетическим оружием, которое зачастую превосходит баллистическое оружие по огневой мощи. Кроме их технологического превосходства, их войска намного превосходят другие по количеству.

Межгалактическая Торговая Гильдия 
Некоторые считают Гильдию честными торговцами, которые приносят экономическое процветание в колонии. Другие рассматривают их как жуликов и контрабандистов. Гильдия не гнушается даже заработками на чёрном рынке, такими, как работорговля или контрабанда оружия. Но Гильдия всегда считала себя независимой от политики, то есть нейтральной в любом конфликте. Их верность принадлежит всемогущему кредиту.

Персонажи

Альянс Северных Звёзд 

 Капитан Джейкоб Анджелес (Крис Эджерли) — главный персонаж игры. Его ум и природная харизма привлекает внимание начальства и друзей. Вначале, Вохерст не очень доверяет Анджелесу, потому что считает его слишком «зелёным» офицером. Но вскоре капитан доказывает свою ценность на поле боя. Его дерзкие тактики помогают ему выиграть много сражений против Земной Империи, что вдохновляет других граждан АСЗ. Хотя он понимает, что борьба против Империи бесполезна, он всё равно будет драться за Альянс. У Анджелеса явный британский акцент.
 Сержант Тай Хан Ро — элитный солдат под командованием капитана Анджелеса. Он является близким другом Анджелеса и Алисы Макнил. В отличие от серьёзного Анджелеса, Ро более расслаблен и весел. Разговоры Анджелеса и Ро обычно имеют дружественный характер, несмотря на различие в званиях. В некоторых миссиях, сержант Ро является управляемым солдатом.
 Генерал Ардуриен Вархарт — главнокомандующий войск АСЗ. Он всегда ведёт себя сугубо по-деловому, и зачастую говорит Анджелесу, что и как надо делать. Во время отдачи приказов генерал всегда курит свою сигару и не терпит шуток подчинённых.
 Майор Дуглас Грант (Чарльз Деннис) — старший офицер армии АСЗ. Его личность и характер сильно напоминают генералов Конфедерации времён Американской Гражданской войны. Он всегда ведёт себя как старый рубака (каким и является), но при этом он хорошо относится к Анджелесу. В отличие от Вохерста, его звание не влияет на его манеры при разговоре с подчинёнными.
 Лейтенант Мишель Лакруа — офицер АСЗ с сильным французским акцентом. Её иногда посылают поддерживать силы Анджелеса.
 Доктор Элис Макнил (Трейси Лордс) — глава Научного Директората АСЗ и подруга Анджелеса. Занимается особо важными исследованиями. В течение игры она периодически подвергается опасности и игрока посылают ей на помощь.

Земная Империя 

 Координатор Влаана Азлея — главная злодейка игры. Она является лидером земного флота вторжения и правой рукой Императора. Её особый статус указан её декоративным шрамом на лице. Азлиа ръяно следует указам правителя и сделает для него всё возможное, включая огромные злодеяния против жителей АСЗ. Её злодеяния на планете Ариэль Прайм заслужили её кличку «Мясник Ариэля». Несмотря на её известность, Азлиа редко появляется на публике, оставляя это дело своим двум преданным подчинённым, центурионам Цезарю и Драко. Некоторые даже считают, что никакой Азлии не существует, а Цезарь и Драко просто её придумали для устрашения врага. Странно, но Влаана почти не изменилась с начала войны, а ведь с тех пор прошло 42 года.
 Центурион Драко — один из двух агентов Влааны Азлии, которые занимаются захватом Альянса. Он зачастую издевается над АСЗ во время нападений. По словам майора Гранта, Драко — «трусливый ублюдок».
 Центурион Цезарь — ещё один центурион, агент Влааны, который командует имперскими войсками на планете Криг 7-Б, а также руководит добычей зетана на этой планете. Там работают вироны из клана Хаксдум и их вождь Хаунир. Как и Драко, правая рука Влааны Азлии.

Виронские Кочевники 
 Г’халл Ви’Кат — верховный духовный и военный лидер Виронских Номадов, а также лидер клана Крехаз. Эта позиция даёт ему право говорить за всех Виронов и всех существующих кланов. Он служил в роли Повелителя Виронов уже 30 лет и использует Виронский Кодекс Чести (Но’Хе’Кхум) чтобы убедить себя и других что он — настоящий лидер своей расы. После того как родной мир Виронов был захвачен Земной Империей, Г’халл служил землянам в роли лидера их армии рабов (напоминая древних мамлюков и янычар). Вироны под командованием Г’халла воюют на стороне Империи против АСЗ. Другие лидеры кланов (Ви’Каты) были рассержены этим решением их верховного лидера, но они не могут ничего с этим поделать, так как Империя снабжает Виронов зетаном — редким газом, который жизненно необходим Виронам.
 Драхк’Мар Ви’Кат (Рон Кэнада) — лидер клана Хроаг. В отличие от Г’халла, он не любит Земную Империю и не желает им помогать в их завоеваниях. Он ненавидит Империю за то, что они уничтожили родной мир Виронов, и его клан активно противостоят угнетателям. Г’халл объявил их предателями и посадил их в тюрьму. После того как капитан Анджелус освободил Драхк’Мара, клан Хроаг поклялся драться на стороне АСЗ против Империи и Г’халла.
 Хаунир Ви’Кат — лидер клана Хаксдум, который добывает зетан на планете Криг 7-Б. Добычей руководит центурион Цезарус, офицер имперской армии, а соответственно, вироны ведут добычу зетана против своей воли. Является другом Дракх’Мара Ви’ката и, как и он, недоволен решением их духовного и верховного лидера Г’халла Ви’Ката стать союзниками Земной Империи.

Сюжет игры (2741) 
Через 42 года после начала войны, положение АСЗ хуже некуда. Космофлот был уничтожен в решающей битве на орбите Утренней Звезды в 2730 году. Каждую секунду десанты Империи высаживаются на единственной свободной планете АСЗ — Утренняя Звезда Прайм. На поверхности идут тяжёлые бои. Новые командиры мобилизованы для обороны планеты, включая капитана Джекоба Анджелуса. Согласно прогнозам, через примерно полгода сопротивление АСЗ будет подавлено. Внезапно для Альянса, на их столицу упал зонд с символом бывшей мегакорпорации «Крейвен». В этом зонде, оказываются зашифрованные координаты крейсера «Астрид». Однако для учёных альянса эти координаты не удастся расшифровать в течение нескольких лет, а ждать уже нельзя. Но этот крейсер является единственным оплотом надежды для Альянса. Доктор Элис Макнил которая, благодаря чудом сохранившихся в архиве Альянса алгоритма зашифровки корпорации «Крейвен», узнает координаты крейсера «Астрид». Оказывается крейсер потерпел крушение на планете Криг-7б, после тяжелых повреждений полученных ещё 300 лет назад, до начала 2 межгалактической войны. Также были расшифрованы характеристики крейсера «Астрид». В течение 200 лет после крушения, борткомпьютер починил тяжелые повреждения крейсера, благодаря чему его щиты могли выдержать несколько часов непрерывных обстрелов всего флота вторжения, а его жилые модули пусты, и могли вместить большую часть выживших АСЗ. Однако его основные орудия не были отремонтированы. Узнав о таких характеристиках, Джекоб Анджелус и Драхк’Мар Ви’Кат с силами клана Хроаг, отправились на Криг-7б на корабле-транспорте Виронских кочевников. Прибыв на планету, они нашли потерпевший крушение крейсер «Астрид». Запустив борткомпьютер крейсера, они направились обратно на Утреннюю Звезду Прайм и эвакуируют войска и население. Элис улетает на последнем шатле, а Анджелис остаётся на планете для того, чтобы задержать врагов.

Ссылки 
 Сайт Massive Entertainment
 Сайт Vivendi Universal

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2004 года
Игры для Windows
Тактические стратегии